Een overzicht van het onroerend erfgoed in de wijk Theaterbuurt in de gemeente Antwerpen. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Antwerpen, Theaterbuurt
 Theaterbuurt